Kluger, Klüger (Klueger):
 Anna Kluger Levine
 Jean Kluger
 Jerzy Kluger (en)

 "Kluger Hans"
 el Toyota Kluger